Bunium ternatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Bunium ternatum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
ternatum